Янниотис, Андреас (род. 18 декабря 1992 года в Сере) — греческий футболист, который играет в Суперлиге за «Олимпиакос» на позиции голкипера.
 Янниотис, Спирос (греч. Σπυρίδων «Σπύρος» Γιαννιώτης, род. 19 февраля 1980 года) — греческий пловец, специалист в плавании на открытой воде.